è un manga di Akira Toriyama edito nel 1988 su Weekly Shōnen Jump.

Trama 
Mamejiro Kintoki è un bambino di sei anni fortissimo ed irrequieto che trascorre le giornate a litigare con il padre, un uomo enorme ex lottatore di catch, che ha l'abitudine di sottrargli il suo gelato preferito. Dopo l'ennesimo furto di gelato da parte del padre, Mamejiro fa un giuramento: diventerà un teppista. Non sapendo come fare però, chiede aiuto al suo amico Joji, che avendo vissuto per un po' in città conosce i trucchi del mestiere. Ovviamente Joji non ne ha alcuna idea e Mamejiro, nei suoi tentativi di apparire un teppista, finisce sempre per rendersi ridicolo. Alla fine però, senza accorgersene, Memejiro ferma un ladro che aveva appena rapinato una cooperativa agricola e viene premiato dalla polizia con una scorta personale di gelati.

Media 
Pubblicato inizialmente su rivista, il manga è stato poi raccolto nel terzo volume di Toriyama World del 1997 e successivamente nel secondo volume di Akira Toriyama - Menu à la Carte del 2008, ambedue editi da Star Comics rispettivamente nel 1999 (quarto volumetto del formato italiano) e nel 2012.

Akira Toriyama